Ministerio de Asuntos Exteriores de España puede referirse a:
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2004-)
 Ministerio de Asuntos Exteriores (1938-2004)